Великомихайлівська сільська рада — Дніпропетровська область, Покровський район
 Великомихайлівська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район